L'okapi, animal considéré comme intermédiaire entre une girafe et un cheval.
 Okapi, magazine bimensuel du groupe Bayard presse publié depuis 1971;
 Radio Okapi, radio de République démocratique du Congo

Un okapi (plus exactement, « la rigidité de l'okapi) » est également une contrainte stylistique qui impose l'alternance stricte entre consonnes et voyelles, comme dans la phrase « Ce bel animal à l'i final, a mis un a de façon à séparer, ami, le p et (ici) le k à côté de l'originel o. », phrase qui décrit elle-même la contrainte qui prévaut à son écriture (auto-référence).